Miracle Mile (Los Angeles), een gebied in de Amerikaanse stad Los Angeles
 Miracle Mile (film), een Amerikaanse film uit 1988
 Miracle Mile (album), de soundtrack van de film